Мрыхин — фамилия; имеет женскую форму Мрыхина.
 Мрыхин, Дмитрий Карпович (1905—1966 — советский государственный деятель, председатель Исполнительного комитета Курганского областного Совета депутатов трудящихся.
 Мрыхина, Матрёна Абрамовна (1918—1992) — трактористка совхоза «Мещеряковский» Верхнедонского района Ростовской области. Герой Социалистического Труда.